Flüeli oder Flühli steht für:
 Diminutiv von Fluh = Felsen
 Flühli, Gemeinde im Kanton Luzern
 Flüeli-Ranft, Wallfahrtsort in der Gemeinde Sachseln, Kanton Obwalden
 Flüeli (Familienname), Familienname in der Schweiz